Пётр Ива́нович Па́нин:
 Панин, Пётр Иванович (1721—1789) —  генерал-аншеф и сенатор из рода Паниных.
 Панин, Пётр Иванович (1938—2011) — российский гитарист.
 Панин, Пётр Иванович (род. 1928) — советский передовик производства в цветной металлургии, Герой Социалистического Труда. Примечания